GDLF est un sigle qui peut désigner : 
 Google Data Liberation Front ;
 Grande Loge de France ;
 grève de la faim.